Hohe Wand heißen folgende geographische Objekte:

 Hohe Wand, Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich

Berge:
 Hohe Wand (Zillertaler Alpen), 3289 m, Berg in den Zillertaler Alpen an der Grenze zwischen Süd- und Nordtirol
 Hohe Wand (Stubaier Alpen), 2971 m, Berg in den Stubaier Alpen an der Grenze zwischen Süd- und Nordtirol
 Hohe Wand, ca. 2719 m, Berg im Mieminger Gebirge, Bezirke Innsbruck-Land und Imst, Tirol, siehe Hochwand
 Hohe Wand (Gutensteiner Alpen), ca. 1132 m, Bergmassiv der Gutensteiner Alpen, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hohe Wand (Harz), 758,0 m, Bergkuppe bei Wernigerode-Hasserode im Oberharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Hohe Wand (Wienerwald), 452 m, Berg im Wienerwald im Stadtgebiet von Wien

sowie:
 Naturpark Hohe Wand, Schutzgebiet in den Gutensteiner Alpen
 Hohe-Wand-Wiese, Wintersportgebiet in Wien

Siehe auch:
 Hochwand